Haeska (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu, provincie Läänemaa
 Haeska (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa